Aonopsis agilis är en ringmaskart som beskrevs av Wagner 1885. Aonopsis agilis ingår i släktet Aonopsis och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
agilis